La Maison d'Arpajon fut l'une des plus grandes familles du Rouergue, du Moyen Âge à son extinction au .

Origines 

La Maison d'Arpajon, branche puînée des comtes de Rodez, tirait son nom d'une seigneurie gentilhommière qu'elle possédait et qui comptait sur son territoire un château de ce nom situé dans le Gévaudan, près de l'ancien château d'Hauterives (Gorges du Tarn), sur la paroisse de Saint-Hilaire de la Parade, sur le causse Méjean, actuellement en Lozère.

Possessions 

La terre d'Arpajon a été érigée en duché-pairie (non enregistré) en  (le siège est fixé à Séverac-le-Château) puis en  (le duché est alors sis à Calmont et Séverac redevient un marquisat), pour Louis d'Arpajon, qui était aussi le seigneur de Brousse, Montclar, …

Principaux personnages

Bernard I Calmont-Plancatge 
Le plus ancien représentant fut Bernard I d'Arpajon et Calmont-Plancatge, fils de Hugues  de Rodez et d'Ermengarde de Creissels, cité dans le cartulaire de l'abbaye de Bonnecombe rédigé en 1200. Il fait plusieurs donations à cette abbaye où intervient son frère Hugues d'Arpajon, évêque de Rodez.
Ce même seigneur est mentionné dans l'accord qui intervint près de Capdenac en 1180 entre Raymond V de Toulouse et Pierre, abbé d'Aurillac.
En 1170, Bernard I d'Arpajon confirma la donation faite par sa mère Ermengarde au monastère de Nonenque. Ce seigneur fut présent au couronnement de son père Hugues, comte de Rodez, en 1195, ainsi qu'à l'engagement en 1208 de plusieurs châteaux par le comte Guillaume à Raymond VI de Toulouse, comte de Toulouse et du Rouergue.
En 1204, Bernard I épouse Rique de Cabrières, fille d'Umbert de Cabrières, dont il eut 3 enfants : Bernard II, Bérenger et Ermengarde.
Il fit son testament en 1230.

Bernard II 
Bernard II d'Arpajon rendit hommage au comte Alphonse de Poitiers époux de Jeanne de Toulouse, pour le fief de Calmont Plantcage en 1250, puis il rendit hommage cette fois au comte Hugues IV de Rodez en 1265. Il eut deux fils : Hugues I et Brenguier (ce dernier devint chanoine et fonda une chapelle dans la cathédrale de Rodez en 1299).

Hugues I 
Hugues I d'Arpajon se joignit à l'armée de Philippe le Hardi en , puis firent route vers Foix pour y combattre Roger-Bernard III de Foix. Il fonda un couvent de religieuses bénédictines à Millau le , qui prit le nom de Notre-Dame de l'Arpajonie.
Hugues I avait épousé Morabilie de Cénaret (qui fit son testament le ), avec laquelle il eut comme enfants : Bernard, Béranger, Aiglène et Alasacie.
Il fut inhumé dans le cloître de Bonnecombe.

Béranger I 
Béranger I d'Arpajon souscrivit le , à Montpellier avec la noblesse du Rouergue, à l'acte d'appel du roi Philippe IV de France contre le pape Boniface VIII.En 1305, il demanda à Pierre de Pleine-Chassagne, évêque de Rodez de procéder à la consécration de l'église de Notre-Dame de l'Arpajonie.
Il fut présent aux États généraux convoqués à Paris en 1317, où il se présenta à Pierre de Ferrières, sénéchal du Rouergue, émettant le souhait de se rendre à Arras pour combattre dans l'armée de Flandres. Il fit une donation à l'église de Ceignac en 1316. Il fit son testament le .
Il eut comme enfants Hugues II, Raimbaud, chanoine en 1350 de la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux, et Mabille, mariée à Guéran de Simiane, baron de Cazeneuve et seigneur d'Apt.

Hugues II 
Hugues II d'Arpajon, épousa en premières noces Hélène de Lautrec (avec qui il eut Jean I, Bérenger, Hugues et Sybille, qui fut mariée à Amaury de Narbonne, seigneur de Talayran). Il épousa en secondes noces Catherine de Penne, veuve de Rtier de Castelnau, chevalier, et fille de Raymond Ameil de Penne.
En 1340, Hugues II d'Arpajon prit part au siège de Nantes dans l'armée du Dauphin. La même année, il fut envoyé par le pape Clément VI vers Pierre d'Aragon, et sur l'avis de Jean II de France, il fut convoqué à la cour en même temps que tous les autres barons et chevaliers du royaume.

Jean I 
Jean I d'Arpajon succéda à son père en 1351. Il est cité dans une transaction passée à Millau en 1356 entre Philippe de Valois et Géraud d'Armagnac, Fézensaguet. Il fit partie de l'armée que le vicomte de Narbonne avait levée dans la sénéchaussée de Beaucaire pour arrêter les courses de Bertugat, capitaine au service des Anglais, en pleine guerre de Cent Ans.
Jean I d'Arpajon avait eu deux épouses : d'abord Jeanne de Morlhon-Sanvensa, puis Hélène de Châteauneuf. Il testa en 1360 et mourut sans descendance.

Ce fut son frère Bérenger II d'Arpajon qui lui succéda. Ce dernier épousa Delphine de Roquefeuil le , avec qui il eut comme enfants Hugues III, Bertrand (chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de La Selve en 1396, grand prieur de Saint-Gilles en 1423), Bertrandon (chevalier hospitalier également, commandeur de Palhers et de La Capelle-Livron, grand prieur de Toulouse en 1436), Guillaume (évêque de Cahors en 1404) et Rique (première femme de Jean Guitard, sieur de Taurines).

Hugues III 
Hugues III d'Arpajon (vicomte de Lautrec) épousa le  Jeanne de Sévérac, fille de Gui VIII, dit le Posthume, baron de Sévérac-le-Château. Il fit partie de l'expédition mise sur pied par Louis II d'Anjou en 1410 pour conquérir le royaume de Naples, il commandait la garde de Charles VI quand celui-ci entra à Paris en 1415. Il fut présent à la conférence qui se tint sur le pont de Montereau le , avec les partisans de Jean sans Peur. En 1420, il fut chargé par Charles VI de gouverner conjointement avec Géraud Dupuy, évêque de Carcassonne, le Languedoc et la partie de la Guyenne comprise entre la Dordogne et la Garonne.
Ce seigneur était en conflit avec Amaury de Sévérac (1370-1427) depuis 1416, auquel il revendiquait la baronnie de Sévérac (que la famille d'Arpajon n'obtint qu'en 1508, après un procès ayant duré 92 ans). Il eut comme descendance : Jean II, Béranger d'Arpajon (marié à Isabeau de Gaucourt, il servit en 1491 en Normandie comme chevalier sous les ordres du vicomte de Narbonne, repoussant les Anglais ; il accompagna le roi au siège de Montereau-Fault-Yonne en 1437, subissant de nombreuses pertes), Hugues (prieur de Durenque), Louis, Anthoine, Bernard, Delphine (mariée en 1408 au Seigneur de Combret Antoine de Roquefeuil), Yzens (ou Anne, unie à Hugues de Saint-Étienne) et Marguerite. Il mourut en 1436.

Jean II 
Jean II d'Arpajon prit part avec son père à l'expédition du duc d'Anjou en 1410. Il résida souvent dans ses terres, au château de Calmont-Plancatge (où il reçut le roi de France Charles VII en 1457). Il avait épousé Blanche de Chauvigni (fille de Gui de Chauvigni, vicomte de la Brosse, et d'Antoinette de Cousant), avec qui il eut : 
 Jean (III) (marié à Jeanne de Clermont-Lodève) ; 
 Gui I (fils cadet, héritier des biens de Sévérac à la mort de Jean II) ;
 Pierre (protonotaire du Saint-Siège et abbé de Saint-André de Villeneuve d'Avignon en 1479) ;
 Hugues ; 
 Tristan ; 
 Catherine (unie en 1453 à Jean d'Harcourt, baron de Bonestable) ;
 Suzanne (épouse de Guillaume de Nogaret, seigneur de Trélans) ; 
 Françoise (épouse d'Antoine du Lac) ;
Il testa en 1460 et fut inhumé en l'église de Calmont.

Gui I 
Gui I d'Arpajon (baron d'Arpajon) se maria le  avec Marie d'Aubusson (fille de d'Antoine d'Aubusson et de Marguerite de Villeguier). Il fut chambellan du roi Louis XI, qui le nomma le  chef de l'ambassade envoyée au pape Sixte IV. Gui I représenta la noblesse du Rouergue aux États généraux de 1484 réunis à Tours. Ce fut lui qui obtint gain de cause en 1508 quant à la possession des biens de l'ancienne maison de Sévérac.

Il eut comme enfants : Jean III, Bertrand (seigneur de Montredon), qui commanda l'attaque du château de Sévérac le , page du roi Charles VIII de France (et marié à Louise de Lers, fille de Jacques de Lers et de Marguerite de Clermont-Lodève), Françoise d'Arpajon (mariée à Geoffroy de Peyrusse en 1490), Louise (abbesse de l'Arpajonie en 1507), Marie (mariée à Jean d'Hébrard en 1493) et Catherine (épouse de Pierre de Carmain, seigneur de Nègrepelisse)

Jean III 
Marié en 1492 à Anne de Bourbon Roussillon

Jean V 
(vers 1570-1634), fils de Charles d'Arpajon [frère cadet de Jean IV et fils de Jacques ; Jacques d'Arpajon était le frère cadet de René et le fils de Jean III ci-dessus], et père du duc Louis qui suit

Louis d'Arpajon 
Louis Ier, duc d'Arpajon (1601-1679) et sa fille Catherine-Françoise comtesse de Roucy (1661-1716) sont les derniers Arpajon seigneurs de Brousse (Brousse-le-Château) : Catherine-Françoise vend le château en 1705. Louis II d'Arpajon (1667-1736), maréchal de camp, fils de Jean-Louis (1632-1669) marquis de Séverac, petit-fils du duc Louis et père d'Anne-Claude-Louise d'Arpajon duchesse de Mouchy et comtesse de Noailles (guillotinée le ), acquiert le fief de Chastres en Ile-de-France du sud (Essonne actuelle), dont il obtient l'érection en marquisat en octobre 1720 sous le nom d'Arpajon.

Armorial

Bibliographie 

 Hippolyte de Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue dans les temps anciens et modernes, tome , pages 361 à 421, Rodez, 1853-1860 (lire en ligne)

Voir aussi 

 Armorial du Rouergue
 Armorial des familles du Rouergue

Arpajon
Personnalité liée à l'Aveyron
Arpajon, Famille d'
Arpajon, Famille d'